Schrade ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schrade (1876–1964), deutscher Architekt
 Daniel Kojo Schrade (* 1967), deutscher Künstler (Malerei, Performance)
 Dirk Schrade (* 1978), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Ewald Karl Schrade (* 1941), deutscher Galerist
 Hans Erich Schrade (1907–1945 oder später) deutscher, nationalsozialistischer Kulturfunktionär
 Holger Schrade (* 1963), deutscher Jurist
 Horst Schrade (1924–2014), deutscher Karikaturist
 Hubert Schrade (1900–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Hugo Schrade (1900–1974), deutscher Fabrikdirektor
 Leo Schrade (1903–1964), deutsch-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Matthias Schrade (* 1979), deutscher Finanzanalyst, Unternehmer und Politiker (PIRATEN)
 Rainer Schrade (* 1951), deutscher Karikaturist
 Ulrich Schrade (1943–2009), in Ostpreußen geborener Philosoph
 Willi Schrade (* 1935), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Schrade (1924–2010) deutscher Flottillenadmiral

Schrade steht für:
 (48422) Schrade, Asteroid des Hauptgürtels